Тюхово — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюхово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Тюхово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.